Suma (Iucatã)
Suma Teológica
Suma Oriental

Ver também 
SUMA ou Sociedade União Musical Alenquerense

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de religião
Desambiguações de biologia